Grutschen ist der Name folgender Orte:

 Grutschen (Gemeinde Griffen), Ortschaft der Gemeinde Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Grutschen (Gemeinde Ruden), Ortschaft der Gemeinde Ruden, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Deutsch-Grutschen, Ortschaft der Gemeinde Sankt Paul im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

Siehe auch:
 Grutsch